Звёздный деса́нт:

 Звёздный десант — роман американского фантаста Роберта Хайнлайна (1959).

Фильмы и сериалы 
 Звёздный десант — фильм Пола Верховена 1997 года, основанный на книге Хайнлайна.
 Звёздный десант 2: Герой Федерации — продолжение фильма «Звёздный десант», снят в 2004 году.
 Звёздный десант 3: Мародёр — продолжение двух предыдущих фильмов. Снят в 2008 году.
 Звёздный десант: Вторжение — полнометражный компьютерный аниме-фильм 2012 года.
 Звёздный десант: Предатель Марса — полнометражный компьютерный аниме-фильм 2017 года.

 Звёздный десант — шестисерийное аниме по мотивам романа Хайнлайна, вышедшее в 1988 году.
  — мультсериал 1999 года.

Компьютерные игры 
 Starship Troopers: Terran Ascendancy — стратегия в реальном времени, разработанная Blue Tongue Entertainment и изданная Hasbro Interactive в 2000 году.
 Starship Troopers —  шутер от первого лица, разработанный компанией Strangelite и изданный Empire Interactive в 2005 году.